Niemcy:
 Gemünden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Gemünden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Gemünden am Main – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Gemünden am Main – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Gemünden (Wohra) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Gemünden (Felda) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg

Osoby:
 Petra von Gemünden – niemiecka teolog

Zobacz też:
 Gemünd